Цкакао () — сельский населённый пункт на северо-западе Ботсваны, на территории Северо-Западного округа.

Географическое положение 
Населённый пункт находится в северо-западной части округа, в районе дельты Окаванго, на расстоянии приблизительно 812 километров к северо-западу от столицы страны Габороне.

Население 
По данным официальной переписи 2001 года численность населения составляла 1049 человек.
Динамика численности населения Цкакао по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны